Glavica (geologija)

Naselja 
Hrvatska:
 Glavica (Bosiljevo)
 Glavica (Pakrac)
 Glavica (Sukošan)

BiH:
 Glavica (Bosanska Krupa, BiH), naselje u općini Bosanska Krupa
 Glavica (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč
 Glavica (Velika Kladuša, BiH), naselje u općini Velika Kladuša

 jedno od mnogih brda i naselja s ovim imenom

Vidi i:
 Glavice (razdvojba)